Le patronyme néerlandais ou flamand Van den Heuvel ou Van den Neuvel renvoie à une origine : littéralement de la colline, Heuvel étant un toponyme très répandu.

 André van den Heuvel (1927-2016), acteur néerlandais ;
 Dick van den Heuvel (1956- ),scénariste et écrivain néerlandais ; 
 Ien van den Heuvel (1927-2010), femme politique néerlandaise ;
 Jan van den Heuvel (1947- ), facteur d'orgues néerlandais ;
 Jules Van den Heuvel (1854-1926), homme politique belge ;
 Koen Van den Heuvel (1964- ), homme politique belge.

Patronyme flamand